Biscoe kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Biscoe (ö), 
 Biscoe (udde), 
 Mount Biscoe,

USA 

 Biscoe (ort i USA, Arkansas), Prairie County, 
 Biscoe (ort i USA, North Carolina), Montgomery County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar